Флаг муниципального образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён Решением Сельской Думы муниципального образования сельское поселение "Село Спас-Загорье" № 01-02/55 от 14 октября 2019 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг сельского поселения «Село Спас-Загорье» составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг муниципального образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» представляет собой прямоугольное с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из герба муниципального образования с заменой геральдических серебра, золота, лазури и червления соответственно белым, жёлтым, голубым и красным цветами. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
За основу композиции флага взят герб сельского поселения «Село Спас-Загорье» с незначительными изменениями, обусловленными различием в их геометрических пропорциях.

Герб муниципального образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» языком аллегорий символизирует исторические и географические особенности муниципального образования и основан на гербе сельского поселения «Село Спас-Загорье», утвержденном решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье» № 03/17 и разработанным художником Владимиром Валентиновичем Митяшкиным (г. Малоярославец).

Герб сельского поселения «Село Спас-Загорье» относится к категории гласных (говорящих) гербов — так называют гербы, в которых изображены фигуры, прямо или по созвучию обозначающие название поселения. Изображение в гербе креста в сиянии оправдано наличием слова «Спас» в названии села и символически означает духовное покровительство в прошедшие и будущие времена. «Гора» в виде холма в гербе также присутствует и в названии муниципального образования и отражает особенность местного ландшафта. Волнистая лазоревая полоса, пересекающая холм (гору), символизирует реку Протву, на холмистом берегу которой расположено село Спас-Загорье с доминирующим над окрестностью Храмом Преображения Господня 17-го века, являющимся основной достопримечательностью села, что также оправдывает наличие в гербе религиозного образа. Крест в гербе изображен лилиевидным, лилия же — один из древних христианских символов, символ чистоты и справедливости. Сияние креста в гербе также отражает и славные моменты истории села. В 1812 г. в Спас-Загорье размещалась ставка М. И. Кутузова; и чтобы препятствовать продвижению французским войскам жители села Спас-Загорье разобрали мост через реку Протва, а для русских войск устроили переправу из бревен, разобрав свои дома.

Птица в княжеской шапке символизирует роль князей Оболенских и рода Нарышкиных в истории муниципального образования. В самом селе Спас-Загорье располагалась одна из усадеб князей Оболенских, с большим парком, который сохранился до настоящего времени. Кроме того, состав муниципального образования также входит и одноименное село Оболенское. А в слившейся к настоящему времени с селом Спас-Загорье деревне Нарышкино располагалось имение рода Нарышкиных — вотчина матери Петра I Натальи Кирилловны Нарышкиной. Бывал здесь и сам Петр I, занимаясь строительством в округе железноделательных заводов. Формально род Нарышкиных относился к нетитулованному дворянству, но занимал среди этой группы первенствующее положение благодаря родству с императорской фамилией. Известно, что разными государями предлагались Нарышкиным различные титулы, от которых они решительно отказывались. За границей же Нарышкины, чтобы подчеркнуть свой статус, нередко именовали себя князьями или графами.

Образ птицы Алконоста в гербе восходит к изображавшимся в гербе князей Оболенских двум мифическим птицам, каждая из которых держала в одной лапе золотой шар, а во рту — стрелу. Такие мифические птицы как сирины, алконосты и гамаюны изображались обычно с лицом девы и короной на голове. На Древней Руси эти птицы, благодаря своему сладкому, божественному пению, символизировали «слово Божье». Самый светлый по символизму образ из всех этих птиц был у птицы Алконоста, которая, как считалось, приносила счастье. По народному сказанию, утром на Яблочный Спас прилетает в яблоневый сад птица Сирин, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица Алконост, которая радуется и смеётся. Птица смахивает с крыльев живую росу, и сразу же плоды преображаются, в них появляется удивительная сила — и все плоды на яблонях с этого момента становятся целительными. Алконост в гербе села Спас-Загорье также является символом возрождения, а также символом почитания традиций и богатой на события истории сельского поселения.

Применённые в гербе цвета в геральдике обозначают:

 Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства и веры.
 Голубой, синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, надежды.
 Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, солнечного света.
 Красный цвет (червлень) — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Примечания